Национальный состав США на 1 января 2015 года (оценка)

Примечания 

Население США